Il singolare del torneo di tennis Copa Petrobras Argentina 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Agustín Calleri che ha battuto in finale David Nalbandian 3-6, 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 David Nalbandian (finale)
 Juan Ignacio Chela (quarti di finale)
 José Acasuso (secondo turno)
 Agustín Calleri (Campione)

 Alexandre Simoni (primo turno)
 Flávio Saretta (semifinali)
 Hugo Armando (quarti di finale)
 Edgardo Massa (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Argentina 2001